

Localidades

Bingen am Rhein
Bingen (Sigmaringen)

Bingen (Petrópolis)

Bingen (Washington)

Desambiguações de topônimos